Академия «Онтустик» () — казахстанский футбольный клуб из Шымкента, основанный в 2018 году. Заявился вместо «СДЮШОР № 7». Команда составлена из выпускников футбольной академии «Онтустик». В 2018 году клуб принял участие во Второй лиге Казахстана, занял второе место и получил путевку в Первую лигу.

Домашние матчи проводит на стадионе в футбольном центре «БИИК».

Статистика 

В сезонах 2019, 2020 и 2021 молодёжная команда «Академия Онтустик-М» — участница первенства второй лиги.

Текущий состав 
По состоянию на 17 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте vesti.kz
 

Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Шымкента